Les adiantàcies (Adiantaceae) són una antiga família de falgueres de l'ordre Polypodiales, avui inclosa dins la família Pteridaceae.

Són principalment epífits en regions tropicals. La família inclou l'espècie Vittaria appalachiana que de forma inusual manca l'estadi esporòfit en el seu cicle vital.

Referències 

Pteridàcies